Матильда Булонская — имя правительниц графства Булонь:

 Матильда I (графиня Булони) (ум. 1180), графиня Булони с 1125
 Матильда де Даммартен (ум. 1260), графиня Булони (Матильда II) с 1216, графиня Омаля и Даммартена с 1214